Johannes Lutma kan syfta på:

* Johannes Lutma den äldre (omkring 1584–1669), holländsk silversmed och kopparstickare
 Johannes Lutma den yngre (1624–1689), holländsk silversmed och kopparstickare.